Sömnlös kan syfta på:

 Sömnlöshet – att tillfälligt eller mer varaktigt inte kunna, eller ha problem med att sova
 Sömnlös (roman, Vilhelm Moberg) – bok av Vilhelm Moberg från 1937
 Sömnlös (roman, Stephen King) – bok av Stephen King från 1994